Onda curta — porção do espectro radioeléctrico dos 3 aos 30 MHz
 Onda curta (meteorologia) — perturbação de mesoescala do campo da pressão atmosférica
 Radiação de onda curta — energia radiante transmitida em torno do espectro da luz visível

Desambiguações de ciências